David Belasco (1853-1931) – drammaturgo, impresario teatrale e regista teatrale statunitense
 Jacques Belasco (1902-1973) – compositore e direttore d'orchestra russo
 Leon Belasco (1902-1988) – musicista e attore russo naturalizzato statunitense
 Lionel Belasco (1881-1967) – pianista e compositore trinidadiano
 Ruby Belasco (1867-1936) – attrice britannica 
 Walter Belasco (1864-1939) – attore canadese